Бейб Пратт (; 7 січня 1916, Стоні Маунтін — 16 грудня 1988, Ванкувер) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Член Зали слави хокею з 1966 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1933 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 580 матчів у НХЛ, включаючи 63 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1940.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1945.
 Пам'ятний трофей Гарта — 1944.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1944.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1945.

Входить до числа 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News під 96-м номером.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ
Члени зали слави хокею
Американські спортивні коментатори